Die Città di Forlì III 2022 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Januar 2022 in Forlì stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 138 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Forlì